Entropy steht für:
 Entropy (Zeitschrift), englischsprachige Open-Access-Peer-Review-Fachzeitschrift (ab 1999)
 Entropy (1999), US-amerikanischer Spielfilm von Phil Joanou

Siehe auch:
 Entropie (Begriffsklärung)